

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Louis Vallas (1901-1995), poète et écrivain français :
 Léon Vallas (1879-1956), musicologue français ;
Louis Vallas (1854-1932), professeur de droit, père de Jean Louis Vallas
 Maurice Vallas (1860-1931), chirurgien français ;
 Paul Vallas (1953- ), personnalité américaine ;

Homonymie
Homonymie de patronyme